Осада Магдебурга (1631) — эпизод Тридцатилетней войны.
 Осада Магдебурга (1806)
 Осада Магдебурга (1813-1814)

Осады по городам